Sjikolenko kan syfta på:

 Natalia Sjikolenko (1964), vitrysk spjutkastare
 Tatjana Sjikolenko (1968), rysk spjutkastare